Fujaïrah peut désigner :
 Fujaïrah, un émirat des Émirats arabes unis ;
 Fujaïrah, la capitale de l'émirat du même nom.